Маргарита (Маргерит) Гардинер графиня Блессингтон (урожденная — Пауэр) (; 1 сентября 1789, Клонмел графства Южный Типперэри (провинция Манстер), Ирландии) — 4 июня 1849, Париж, Франция) — ирландская писательница, мемуаристка, хозяйка литературного салона.

Биография 
Родилась в семье мелких ирландских землевладельцев. Получила домашнее образование. В возрасте пятнадцати лет выдана замуж за английского офицера капитана Мориса Сент-Леже Фармера, пьянство которого привело его в долговую королевскую тюрьму, где он умер, выпав из окна в октябре 1817 года. Она оставила его через три месяца замужества.

В течение пяти лет Маргерит жила в Хэмпшире в семьей знакомых. Там она была представлена вдовцу ирландцу , который воспитывал . В феврале 1818 года они поженились.

Летом 1822 года супруги отправились в путешествие на континент. По дороге в Авиньоне они встретили художника графа д’Орсе (который позже стал близким другом леди Блессингтон в Лондоне).

Во время своего пребывания в Италии она близко познакомилась с лордом Байроном в Генуе и потом в своих воспоминаниях «Conversations with Lord Byron» (1834) она много содействовала реабилитации имени великого поэта в его отечестве.

После семья переехала в Неаполь, где она встретила ирландского писателя Ричарда Роберта Мэддена, который позже стал её биографом («The literary life and correspondence of the Countess of Blessington» — Лондон, 3 т. 1855). Потом посетили Флоренцию со своим другом поэтом Уолтером Сэвиджем Лэндором, талантом которого она восхищалась.

Вернувшись в Англию, с 1836 до смерти в 1849 году жила в лондонском Кенсингтоне. Была хозяйкой салона, литературные собрания которого всеми охотно посещались. Среди её гостей были Чарльз Диккенс, Бенджамин Дизраэли,  А. де Виньи, А. де Ламартин и многие другие.

По воспоминаниям современников, отличалась редкой красотой, очарованием и остроумием, щедростью и экстравагантными вкусами.

Любовная связь с французским аристократом Альфредом д’Орсе (1801—1852), мужем её падчерицы леди Харриет Гардинер, вызвала громкий скандал. После того, как доходы от продажи её книг прекратились, а наследство мужа, умершего в 1829 году, было израсходовано на их совместный экстравагантный образ жизни, в 1849 году любовники покинули Великобританию и переселились в Париж, где она умерла от сердечного приступа 4 июня 1849 года.

Похоронена на кладбище в Шамбурси близ Парижа, вместе со своим любовником Альфредом д’Орсе.

Творчество 

Наиболее известные романы и другие произведения графини Блессингтон:
 «Conversations with Lord Byron» (1834);
 «The victims of society» (Лондон, 1837);
 «Meredith» (1843);
 «Strathern» (1846);
 «Memoirs of a femme de chambre» (1847);
 «Marmaduke Herbert» (1848);
 «Country Quarters» (1850).

Философский склад ума, многостороннее образование проявлены и в других её сочинениях:
 «Travelling sketches in Belgium» (1825);
 «Desultory thoughts and reflections» (Лондон, 1833), написанное в духе Ларошфуко и переведенное на многие языки;
 «Grace Cassidy, or the repealers» (1833, 3 тома);
 «The two friends» (1835);
 «Confessions of an elderly gentleman» (1836);
 «Confessions of an elderly lady» (1838);
 «The Idler in France» (1839, 2 тома);
 «The governess» (1839);
 «Desultory thoughts and reflections» (1839);
 «The Idler in Italy» (1840, 3 тома)
 «A tour in the Netherlands».

Примечания

Ссылки 
 
 Marguerite, Countess of Blessington (1789—1849)

Хозяйки литературных и великосветских салонов Великобритании
Графини Великобритании
Ирландские писатели
Мемуаристы Великобритании XIX века
Окружение Джорджа Байрона
Эпоха Регентства